Tsunami har flere betydninger:
 Tsunami – en havbølge
 Tsunami-bombe – påbegyndt udvikling af våben under anden verdenskrig
 Tsunami Tuesday − refererer til en tirsdag i det tidligere februar eller marts hvor en stor del af USA's stater holder primærvalg i de år hvor der er præsidentvalg
 Tsunami Bomb – amerikansk punk rock band fra Petaluma, Californien
 Tsunami (film) – dansk animationsfilm fra 2015 instrueret af Sofie Nørgaard Kampmark